Фамилија Кинтеро има више значења:

 Фамилија Кинтеро, Ехидо Кулијакан (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Ехидо Оаксака (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Колонија Окампо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кинтеро, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику